Mastalier ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Mastalier (* 1908), sudetendeutscher Jurist und Landrat
 Joseph Johann Mastalier, auch Mastalir (1757–1793), Mediziner und Übersetzer; gründete 1788 in der Wollzeile eine private Poliklinik für arme Kinder, das erste Kinder-Krankeninstitut Wiens
 Karl Mastalier (1731–1795), österreichischer Dichter und Jesuit